Aleksandr Siemionowicz Tauber (ros. Александр Семенович Таубер, ur. 1848, zm. 1908) – rosyjski chirurg, profesor Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, autor jednego z pierwszych podręczników neurochirurgii w języku rosyjskim (1898). Redaktor „Wojenno-medicinskogo żurnała”.

Wybrane prace 
 Паул Тиллаукс, Александр Семенович Таубер: Руководство к топографическоǐ анатоміи в примѣненіи к хирургіи. Изд. К.Л. Риккера, 1884
 Английские и шотландские школы: Очерки клинической и оперативной хирургии. СПб: Типография Якова Трея, 1889
 Xиpypгия гoлoвнoгo мoзгa. Клиничecоиe лeоции. СПб, 1898
 Огнестриельныя поврежденія при современном вооружеіи армій. Изд. журнала "Практическая медицина", 1903
 Пережитое и передуманное студентом, врачом и профессором. Студенчество. Спб., В. С. Эттингер, 1908

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 http://www.srcc.msu.su/uni-persona/site/research/zajonchk/tom3_2/V3P24300.htm

Rosyjscy chirurdzy
Urodzeni w 1848
Wykładowcy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego
Zmarli w 1908